Гарганта-ла-Олья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Вера. Занимает площадь 48 км². Население — 1038 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 125 км.

Территория современного муниципалитета была заселена ещё с античных времён, о чём свидетельствуют раскопки.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса